

Patronymes 
Mouratov (masculin ; ) ou Mouratova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1952-), cinéaste russe
 Dmitri Mouratov (1961-), journaliste russe, prix Nobel de la paix en 2021.
 Kira Mouratova (1934-2018), actrice et réalisatrice soviétique puis ukrainienne.
 Radner Mouratov (1928-2004), acteur de cinéma soviétique.
 Sergueï Mouratov (1931-2015), journaliste et critique russe de cinéma.
 Sofia Mouratova (1929-2006), gymnaste soviétique.
 Valentin Mouratov (1928-2006), gymnaste soviétique.
 Valeri Mouratov (1946-), patineur de vitesse soviétique.
Vera Mouratova (1980-), haltérophile russe.

Patronyme russe